Zvečaj je lahko: 

 Donji Zvečaj (Hrvaška)
 Gornji Zvečaj (Hrvaška)
 Zvečaj (Hrvaška)